La Fille du capitaine (, Kapitanskaïa dotchka), roman russe d'Alexandre Pouchkine publié en 1836 ;
 La Fille du capitaine (La figlia del capitano), film italien de Mario Camerini sorti en 1947 ;
 La Fille du capitaine (Русский бунт, Russkiy bunt), film russe d'Alexandre Prochkine sorti en 2000.